

Persone

Frontini
Francesco Paolo Frontini (1860-1939) – compositore e direttore d'orchestra italiano, figlio di Martino
Martino Frontini (1827-1909) – compositore italiano
Pablo Frontini (1984) – calciatore argentino

Cognomi composti
Gesualdo Manzella Frontini (1885-1965) – poeta, giornalista e scrittore italiano, nipote di Francesco